Narayama peut faire référence à:

 Narayama, ancienne ville japonaise
 La Ballade de Narayama, roman japonais de Shichirō Fukazawa
 
 La Ballade de Narayama, film japonais sorti en 1958
 La Ballade de Narayama, film japonais sorti en 1983

Voir aussi 
 Gare de Narayama